Veresmart, Szeben megye, Románia
 Vörösmart, Eszék-Baranya megye, Horvátország

Továbbá:
 Marosveresmart, egykor Torda-Aranyos vármegye; ma Felvinc része, Fehér megye
 Szabolcsveresmart, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Magyarország
 Szászveresmart, Brassó megye, Románia
 Tiszaveresmart, Máramaros megye, Románia